Strumica – rzeka w Macedonii Północnej i w Bułgarii, prawy dopływ Strumy 
 Strumica – miasto w Macedonii Północnej nad rzeką o tej samej nazwie